Rikke Iversen peut désigner : 
 Rikke Iversen (née en 1998), une joueuse norvégienne de curling ;
 Rikke Iversen (née en 1993), une joueuse danoise de handball.